Die Futsalliga West 2020/21 ist die 16. Saison der Futsalliga West, der höchsten Futsalspielklasse der Männer in Nordrhein-Westfalen sein. Die Saison begann am 12. September 2020 und endet mit dem letzten Spieltag am 24. April 2021. Titelverteidiger ist der MCH Futsal Club Bielefeld-Sennestadt.

Der Meister und Vizemeister nehmen im Anschluss an die Saison an der Deutschen Futsal-Meisterschaft 2021 teil. Darüber hinaus qualifizieren sich der Meister und Vizemeister für die neu geschaffene Futsal-Bundesliga, während der Dritte über eine Relegation sich ebenfalls für die neue Liga qualifizieren kann.

Tabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Futsalliga West 2020/21 bei fussball.de

Futsalwettbewerb in Deutschland
Futsalveranstaltung 2020
Futsalveranstaltung 2021
Sportsaison 2020/21